Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Charles-Lwanga du nom de saint Charles Lwanga :
 la cathédrale Saint-Charles-Lwanga de Dapaong au Togo ;
 la cathédrale Saint-Charles-Lwanga d’Oyem au Gabon.

Voir aussi 
 Liste de cathédrales

CharlesLwanga
~CharlesLwanga